Paul Giacobbi peut désigner :

 Paul Giacobbi (1896-1951), homme politique français ;
 Paul Giacobbi (1957-), homme politique français. Petit fils du précédent.